Стефан Митров (Софија, 16. јун 1973) је бугарски поп и поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Към всички}- (1998)
 -{Бохем}- (1999)
 -{100 грама любов}- (2000)
 -{Ще ти говоря за любов}- (2001)
 -{Нещо повече от любов}- (2005)

Спотови 

	

Рођени 1973.
Бугарски певачи
Поп певачи
Поп-фолк певачи
Софијци